

Сосновий Бір — селище міського типу,  Світлогорський район, Гомельська область
 Сосновий Бір — село, Молодечненський район, Мінська область

Сосновий бір — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення у Жмеринському районі Вінницької області
 Сосновий бір — заповідне урочище в Старобільському районі Луганської області
 Сосновий бір — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення у Ковельському районі Волинської області
 Сосновий Бір — село у Вовчанському районі Харківської області
 Сосновий Бір — пам'ятка садово-паркового мистецтва в м. Черкаси